Javánismus neoboli jávské tradiční náboženství je synkretické lidové náboženství v centrální a východní části ostrova Jávy, resp. jedná se o označení pro dvě různá náboženská vyznání, javánismu polyteistického a monoteistického. Polyteistický jávanismus (zvaný Kejawèn, javánsky ꦏꦗꦮꦺꦤ꧀) v sobě skloubil tradice animismu, buddhismu a hinduismu, zatímco javánismus monoteistický (zvaný Kapitayan, javánsky ꦏꦥꦶꦠꦪꦤ꧀) vzešel z vlivu islámu.

Reference 

Náboženství v Indonésii